Terre information magazine (abrégé TIM) est le magazine mensuel de l'Armée de terre française.

Histoire 
Ce magazine a été créé en 1989, après l'arrêt en 1986 du magazine TAM. Le magazine TAM (Terre-Air-Mer) était comme son nom l'indique multi-armées avec un tirage mensuel supérieur à cent soixante-dix mille exemplaires, il n'était pas destiné à l'Armée de terre. Après l'arrêt de cette publication, la marine nationale française conservait un  hebdomadaire créé en 1945 : Cols bleus, et l'armée de l'air française un mensuel créé en 1967 : Air Actualités. Seule l'Armée de terre française, pénalisée comme les autres par l'arrêt de TAM, se trouvait sans moyen de communication dédié, en interne et vers le grand public. La création de Terre information magazine répondait, pour l'état-major de l'Armée de terre, et son chef le général  Gilbert Forray, à cette situation.

Thématique 
Le magazine établit un lien entre les différentes unités et les hommes déployés dans le monde. Il est également un support de communication entre l’armée et la Nation, et est utilisé en support des actions de recrutement. Il aborde les problématiques de fond concernant la défense nationale, présente la vie quotidienne des différentes unités et couvre les principales missions dans lesquelles les soldats de l’armée de terre sont engagés, en France et en opérations extérieures. La rédaction, bi-médias (papier et internet), est composée d'une quinzaine de personnes.

Diffusion 
Tiré à 60 000 exemplaires, il est aussi vendu sur abonnement. Terre information magazine est par ailleurs diffusé dans toutes les unités de l'Armée de terre et dans de nombreuses emprises du ministère de la Défense, en France et à l'étranger. Les militaires de l'Armée de terre déployés en opérations extérieures reçoivent également la revue. Le magazine est disponible gratuitement en ligne. La revue fait 72 pages, dont un dossier détachable de douze pages. Dix numéros sortent chaque année.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .

Articles connexes 
 Debout les paras
 Cols bleus
 Képi blanc
 Ancre d'or Bazeilles
 Air Actualités

Lien externe 
 

Presse militaire en France
Presse mensuelle en France
Armée de terre française